Lubuk Raman (Maro Sebo), een plaats in Indonesië
Lubuk Raman (Rambang Dangku), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing